Баарс:

 Баарс, Клаус-Юрген — военный деятель ГДР, генерал-лейтенант (1986 год).
 Баарс, Ян — голландский идеолог фашизма в 30-х годах XX века.